{{desambiguació|Mamma Mia}}
 Mamma Mia, cançó del 1975 del grup musical ABBA.
 Mamma Mia!, musical basat en les melodies del grup suec.
 Mamma Mia!, pel·lícula de 2008 basada en el musical i protagonitzada per Meryl Streep.
 Mamma Mia! Here We Go Again'', pel·lícula de 2018, continuació de la de 2008, també basada en el musical d'ABBA.